Джиларди — итальянская фамилия. Известные носители:
 Джиларди, Антонио — работавший в России архитектор и дипломат итальянского происхождения.
 Джиларди, Хуан Игнасио — аргентинский хоккеист на траве.
 Джиларди, Энрико (род. 1957) — итальянский баскетболист, атакующий защитник.

См. также 
 Жилярди